Peter Klassen ist der Name folgender Personen:

* Peter Klassen (Diplomat) (1903–1989), deutscher Diplomat und Historiker
 Peter Klassen (Bildhauer) (1935–2008), deutscher Bildhauer 
 Peter P. Klassen (1926–2018), deutsch-paraguayischer Autor

Siehe auch:
 Peter Classen (1924–1980), deutscher Mittelalterhistoriker
 Peter Klasen (* 1935), deutscher Bildhauer, Maler und Fotograf